Wyniki Grand Prix Europy 2000, szóstej (ostatniej) eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2000.

Były to pierwsze zawody o Wielką Nagrodę Europy i jedyne na bydgoskim torze. Ogółem jednak była to już trzecia eliminacja Grand Prix w Bydgoszczy.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Piotr Protasiewicz i Jarosław Hampel). W nawiasach podano numery stałe.

 (7) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (6) Jason Crump (Australia)
 (9) Stefan Dannö (Szwecja)
 (16) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (11) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (15) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (8) Ryan Sullivan (Australia)
 (19) Peter Karlsson (Szwecja)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (4) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (2) Tomasz Gollob (Polska)
 (18) Antonín Kasper (Czechy)
 (10) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (12) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (20) Brian Andersen (Dania)
 (13) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (21) Todd Wiltshire (Australia)
 (3) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (14) Brian Karger (Dania)
 (17) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (22) Rafał Dobrucki (Polska)
 (23) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (24) Jarosław Hampel (Polska)

Wyniki

Opis 
Ostatnia runda sezonu 2000 zakończyła się zwycięstwem Billy Hamilla, który dzięki temu wyprzedził w klasyfikacji obrońcę tytułu Tony Rickardssona i Jason Crumpa. Miejsca na podium zajęli również Greg Hancock i właśnie Rickardsson.  Mimo braku zwycięstwa, mistrzem świata został Brytyjczyk Mark Loram, który przez cały sezon prezentował równą, wysoką formę. Najlepszym na to dowodem jest fakt, że 6 miejsce w ostatniej eliminacji, było najniższą lokatą w sezonie.

Wicemistrzem został Billy Hamill, a brązowy medal zdobył Tony Rickardsson.

Dzień przed zawodami doszło do małego skandalu. Stefan Dannö mający jeszcze szanse na zajęcie ósmego miejsca, pojawił się na oficjalnym treningu pod wpływem alkoholu. Szwed został wykluczony z zawodów i zakończył swoją przygodę z cyklem Grand Prix. Jego miejsce pozostało nieobsadzone (brak zawodnika, który zajął 16. miejsce).

W Grand Prix zadebiutował Jarosław Hampel, zdobywając niezłe 12 miejsce. Tomasz Gollob był 5 i zakończył sezon na 7 miejscu. Rafał Dobrucki zajął w zawodach 15, a Piotr Protasiewicz 24 pozycję.

Klasyfikacja przejściowa 

Europa
2000
2000 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Bydgoszczy